Zearalenol se može odnositi na:

 α-Zearalenol
 β-Zearalenol

Vidi još 
 Zearalanol
 Zearalenon
 Zearalanon